Baiyan kan syfta på följande platser:

Israel 

 Naẖal Ya‘alon, wadi, Södra distriktet,

Kina 

 Baiyan (socken i Kina, Chongqing), 
 Baiyan (socken i Kina, Shandong), 
 Baiyan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar